Damage, ou Damage, peut désigner :

 Damage, aplanissement et tassement de zones enneigées, notamment par un engin spécialisé type dameuse
 Damage, superhéros de DC Comics
 Fatale (Damage), film franco-britannique de Louis Malle
 Damage, film américain sorti en 2009
 Damage, album du groupe américain Jimmy Eat World, sorti en 2013

Homonymie